Gutach (Schwarzwaldbahn), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Gutach im Breisgau, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg